Kaye kan som auktorsförkortning betyda:

 William James Kaye
 Thomas N. Kaye

Robotskapade auktorsförkortningar